Минима́льный разме́р опла́ты труда́ (МРОТ) — установленный минимум оплаты труда в час, день, неделю или месяц (год), который работодатель может (обязан) платить своему работнику, и за который работник может законно продать свой труд.

МРОТ может устанавливаться законодательно и неформально, например, путём подписания отраслевого соглашения между профсоюзом и консолидированным работодателем (тарифное соглашение).

Хотя МРОТ применяется во многих странах, не существует однозначного мнения относительно тех выгод и того вреда, которые приносит установление такого минимума.

Конвенцию Международной организации труда ООН № 131 «» ратифицировали не все страны, в том числе и Россия. К концу 2015 года Конвенцию № 131 ратифицировали 52 страны, в том числе 11 стран — после 2000 года. Свыше 90 % стран — членов МОТ установили один или несколько МРОТ посредством соответствующего законодательства или обязательных к исполнению коллективных договоров. Это не означает, что во всех странах МРОТ охватывает большинство работающих или подлежит регулярному пересмотру, однако показывает, что МРОТ действует в большинстве стран мира. Во многих из этих стран предметом политических дебатов является не столько целесообразность МРОТ, сколько способы добиться эффективности соответствующего механизма. Индекс Кейтца (процент МРОТа от усреднённой зарплаты по стране) по рекомендациям Международной организацией труда должен составлять 50 %, а Европейского союза — 60 %. Так, Комитет по социальным правам Совета Европы, комментируя ст. 4 Европейской социальной хартии (которую в пересмотренном виде ратифицировала и Россия, приняв на себя, среди прочего, обязательства в отношении положений пунктов 2—5 ст. 4), подчеркивает, что соотношение минимальной и средней заработной платы (за вычетом налогов) не должно быть ниже 60 %. Только в отдельных случаях допустимо его понижение до 50 %. Индекс Кейтца в России по состоянию на май 2020 года составляет около 23,9 %.

Цели МРОТ 

МРОТ оказывает влияние на труд наиболее низкооплачиваемых сотрудников. Впервые такой способ регулирования был предложен как средство борьбы с «потогонными» производствами, так как считалось, что их хозяева, обладая рыночной властью, устанавливали «несправедливую» цену за труд своих работников. Корни такого способа решения проблемы лежат в убеждении, что рынок не способен самостоятельно установить «справедливую» цену на труд наименее способных работников. Следовательно, единственный способ решения данной проблемы заключается в административном изменении структуры заработной платы и перераспределении, таким образом, доходов. В этой связи МРОТ считается одним из способов борьбы с бедностью.

Основными доводами за введение МРОТ являются:

 Увеличивает стандарты уровня жизни для беднейших и наиболее уязвимых слоев населения и повышает средний уровень жизни.
 Сокращает социальные расходы государства из-за увеличения доходов беднейших слоев населения.
 Стимулирует потребление через увеличения денежной массы в руках бедных слоев населения, что положительно сказывается на росте экономики.
 Стимулирует производительность труда, так как работодатель заинтересован в получении большего выхода за большие деньги.
 Мотивирует и вдохновляет работников усердней трудиться (в отличие от социальных программ и других подобных платежей).
 Бизнес может тратить меньше на обучение своих сотрудников из-за сокращения текучести кадров.

Споры вокруг МРОТ 
Хотя цели, которые преследуются установлением МРОТ, в целом считаются правильными, есть разногласия относительно преобладания положительных эффектов над отрицательными последствиями применения МРОТ. Начиная с появления законодательной базы МРОТ эти законы вызывают политические споры.

Классический взгляд на недостатки МРОТ как средство борьбы с бедностью был предложен Джорджем Стиглером в 1946 году. Ряд экономистов считает, что МРОТ менее эффективен в борьбе с бедностью и наносит больше ущерба бизнесу, чем иные методы.

Опросы Американской экономической ассоциации в 2007 году показали, что 73 % экономистов считают, что значительное увеличение МРОТ в США приведет к падению занятости, и только 6 % считают, что МРОТ является эффективным способом борьбы с бедностью. Но позже, в 2014 году, во время дебатов в США вокруг повышения МРОТ, предложенного Обамой, семь лауреатов Нобелевской премии по экономике — Кеннет Эрроу, Питер Даймонд, Эрик Маскин, Томас Шеллинг, Роберт Солоу, Майкл Спенс и Джозеф Стиглиц — выступили за повышение МРОТ. Они подписались под письмом, в котором указывалось:В последние годы в научной литературе произошёл заметный прогресс в изучении влияния увеличения минимальной заработной платы на занятость, при этом значительное количество фактов показывает, что увеличение минимальной заработной платы имело небольшой или вообще никакого эффекта на занятость наёмных работников с минимальными зарплатами, даже в периоды слабого рынка труда

Снижение занятости 
Основной темой споров вокруг МРОТ является связь между МРОТ и безработицей. Противники использования МРОТ, основываясь на неоклассической теории, настаивают, что увеличение МРОТ приводит к падению занятости.

Неоклассическая теория 

Согласно неоклассической экономической теории, установление МРОТ выше точки равновесия ведет к росту безработицы, что происходит из-за того, что больше работников хочет работать за эти деньги и меньше работодателей готово их платить. В этом случае МРОТ ведет себя аналогично ценовому полу. Как и ценовой пол, МРОТ создает излишки предложения рабочей силы, которые, в отличие от товаров, не уничтожаются и не скупаются государством, а, следовательно, формируют безработицу. Такая ситуация происходит из-за того, что искусственно завышенные минимальные расценки на труд увеличивают затраты предприятия, которое с целью сохранения уровня рентабельности или рентабельности бизнеса, в принципе, вынуждено нанимать меньше сотрудников. В худшем случае это может привести к исключению некоторых групп из рынка труда. Сокращение спроса на рабочую силу, кроме сокращения рабочих мест, может приводить к сокращению рабочего времени.

Таким образом, можно утверждать, что установление МРОТ улучшает жизнь людей, чьи ставки были увеличены, но задевает интересы тех, кто попал под сокращение. Однако защитники МРОТ считают, что все гораздо сложнее, чем в теории. Одним из таких факторов является возможность наличия монопсонии на рынке труда, и хотя ситуация моногорода редко встречается в экономике, недостаток информации, особенности индивидуума и низкая личная мобильность могут создавать некоторую рыночную силу работодателя в установлении ставок заработной платы.

Критика неоклассической теории 
Ряд экономистов, таких, как Пьерангело Гарегнани, Роберт Л. Виеннау, Арриго Орочер и Ян Стидман, опираясь на работы Пьеро Сраффа, отвергает простую модель спроса и предложения для рынка труда, утверждая, что она логически некорректна. Гари Филдс, профессор Корнеллского университета, считает, что подобная модель спроса и предложения некорректно измеряет рынок труда лишь одного сектора. По его мнению, двухсекторная модель рынка труда, где показана возможная мобильность между сектором самозанятых, не подверженных МРОТ, и сектором, покрываемым МРОТ, предоставляет возможность более правильного анализа. Исходя из этой модели, он делает вывод, что «раз не покрытый (МРОТ) сектор существует рядом везде, то прогноз модели из учебника не может быть достоверным».

Как уже упоминалось, другим случаем неправильности утверждения неоклассической теории является монопсония работодателя, как в случае сговора работодателей, так и в случае объективных предпосылок, таких, как низкая мобильность населения. В случае монопсонии график спроса становится более крутым, из чего следует, что равновесная цена смещается вправо, что приводит к сокращению ставок по сравнению с конкурентным рынком. В этом случае грамотно установленный МРОТ может увеличить ставки, не снижая занятость, и, возможно, увеличивая её. Однако в случае монопсонии нет объективных данных для установления МРОТ на уровне равновесной цены, и влияние МРОТ на занятость целиком зависит от прозорливости политического решения. В целом в данном случае более уместно применение антимонопольного законодательства, нежели МРОТ.

Другим случаем, когда установление МРОТ не оказывает влияние на занятость, является низкая эластичность спроса по цене на продукцию некоторых отраслей промышленности. В этом случае установление МРОТ просто ведет к увеличению цены на производимый продукт, который покупатель все равно вынужден покупать. Однако в глобальной экономике при различиях регулирования МРОТ в разных странах возможно импортозамещение производимой продукции, что приведет к закрытию предприятий данной отрасли в стране и, как следствие, к увеличению безработицы. Примером может служить угольная промышленность Франции, где многолетний рост социальных льгот шахтеров, в том числе и зарплат, и ряд других проблем привел эту отрасль к неконкурентоспособности и закрытию последней угольной шахты Ла-Ув в 2004 году.

Алан Блаиндер привел три причины, почему установление МРОТ не оказывает влияние на занятость: высокие ставки сокращают текучесть кадров, а, следовательно, затраты на подготовку сотрудников; увеличение МРОТ может сделать явной потенциальную проблему найма сотрудников по ставке выше, чем текущие сотрудники; затраты на сотрудников, получающих МРОТ, могут составлять столь незначительную часть в общих затратах, что ими можно будет пренебречь. Блаиндер признает, что не уверен в правильности собственных утверждений, но считает, что «список показывает, что кто-то может разделять новые эмпирические данные и все ещё оставаться полноправным экономистом».

Инфляция 
Некоторые экономисты указывают на то, что МРОТ может приводить к инфляции цен, поскольку бизнес стремится компенсировать потери, заложив их в цену.

Величина МРОТ является значимым фактором для цен, но в целом на инфляцию влияют и другие детерминанты. Рост безработицы из-за увеличения МРОТ, на который также указывают, как правило, противники МРОТ, снижает инфляционное давление, об этом в первом приближении свидетельствует кривая Филлипса. В целом за инфляцию отвечает центральный банк и он может корректировать свою политику исходя из изменений МРОТ. Экономист Питер Тулип сводит вопрос МРОТ к исследованию его влияния на NAIRU (уровень безработицы, не ускоряющий инфляцию), который центральные банки учитывают при разработке монетарной политики.

Негативное влияние на развитие экономики 
 По мнению некоторых экономистов, аналогично протекционизму, МРОТ снижает конкуренцию на рынке труда, препятствует сокращению затрат фирмами во время экономических спадов, приводит к неэффективности экономики, безработице, бедности, росту цен и дисфункции в целом.
 Наносит ущерб малому бизнесу скорее, чем крупному.

Демотивация 
 Поощряет беднейших и наименее производительных работников за счет более производительных и квалифицированных.
 Демотивирует беднейшие слои населения, в том числе и в получении дополнительного образования, гарантируя им возможность получить работу.

Результаты исследований 

Одним из наиболее известных исследований в США, где не было найдено влияния увеличения МРОТ на занятость, является работа Алана Круегера и Давида Карда «Минимальные зарплаты и занятость: конкретный пример из сектора быстрого питания в Нью Джерси и Пенсильвании».

Каждый штат в США устанавливает собственный МРОТ. Это позволяет экономистам проводить сравнительный анализ по штатам. Исследования показали, что ежегодный и средний фонд заработной платы компаний рос больше, а уровень занятости рос или не менялся, в штатах, где был установлен выше МРОТ.

Христос Дукулиагос и Т. Д. Стэнли изучили 64 исследования по минимальной заработной плате, опубликованных в период с 1972 по 2007 год и измеряющих влияние минимальной заработной платы на занятость подростков в Соединенных Штатах. Когда они нанесли на график каждую оценку занятости, содержащуюся в этих исследованиях (в общей сложности более 1000), взвешивая каждую оценку по её статистической точности, они обнаружили, что наиболее точные оценки были сильно сгруппированы при почти нулевом эффекте на занятость.

В Германии МРОТ в размере 8,50 евро был введен с 1 января 2015 года. Количество работников, зарабатывающих ниже 8,50 евро, составляло до 17 % от наемных работников. Уже в 2014 году после принятия закона о МРОТ компании стали перестраиваться под требования закона. Через год после введения МРОТ экономисты в Германии в основном пришли к выводу, что «предсказанная катастрофа с рабочими местами не случилась». И наоборот, в конце 2015 года Германия зафиксировала наименьший уровень безработицы с начала 90-х.

Исследование британского рынка показало, что цены растут быстрее в секторах, регулируемых МРОТ, чем в иных секторах. Также исследование Low Pay Commission показало, что вместо того, чтобы сократить рабочие места, работодатели предпочли сократить ставки, рабочее время, увеличить цены и изыскали возможности увеличить производительность труда.

Альтернативы МРОТ 
Экономисты и политические обозреватели предлагают иные альтернативы МРОТ, которые будут способны, по их мнению, лучше противостоять бедности, не увеличивая безработицу.

Гарантированный минимум 
Одним из действенных методов борьбы с бедностью является гарантированный минимум или отрицательный подоходный налог, когда каждый житель на основании ряда критериев получает определённую сумму денег, на которую он может жить. Частным случаем гарантированного минимума является базовый доход, где единственным критерием получения денег является наличие гражданства.

В 1968 году Джеймс Тобин, Пол Энтони Самуэльсон, Джон Кеннет Гэлбрейт и ещё более тысячи экономистов подписали обращение к Конгрессу США, призывавшее его разработать в этом году систему гарантирования доходов. Тобин и Самуэльсон также выступили против МРОТ.

Основным недостатком такого решения проблемы является поощрение иждивенческих настроений в обществе и отсутствие стимулов развиваться у беднейших слоев населения.

Возмещаемый налоговый кредит 
Основное отличие данного метода от отрицательного подоходного налога заключается в том, что для получения такого кредита необходимо сначала заработать определённый минимум.

Коллективный договор 
Примерами стран, где успешно используется данный метод, являются Германия, Швеция и Дания. В этих странах не существует законодательно регулируемого МРОТ, а он устанавливается путём коллективного договора. Однако данный метод не заменяет МРОТ, а лишь устанавливает более эффективный способ его определения.

Величина МРОТ в ЕС 
Согласно данным Евростата (июль 2019 года), самая низкая минимальная зарплата среди стран ЕС — в Болгарии (286,33 евро), а наиболее высокая — в Люксембурге (2071,10 евро).

В этом списке представлена информация о минимальном размере оплаты труда в странах ЕС.

Данные представлены на основе 40-часовой рабочей недели и 52 — недель в год, за исключением Франции (35 часов), Бельгии (38 часов), Великобритании (38,1 часа), Ирландии (39 часов), и Германии (39,1 часа). В большинстве стран минимальный размер оплаты труда фиксируется в расчёте на месяц, но есть страны, где минимальная оплата труда фиксируется недельной или почасовой ставкой.

Минимальный размер оплаты труда по странам ЕС, в евро.

Страны, обозначенные на карте синим цветом, имеют минимальный размер оплаты труда в диапазоне от 1000 евро и выше, оранжевым — от 500 до 1000 евро, красным — ниже 500. Страны обозначенные на карте фиолетовым цветом не имеют установленного минимального размера оплаты труда.

Минимальный размер оплаты труда по странам ЕС 
{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor="#efefef"
! width=200 | Страна
! width=170 | Минимальный размер оплаты труда в месяц (евро)
! width=250 | Минимальный размер оплаты труда в месяц в национальной валюте (не евро)
! width=200 | Почасовая ставка, евро, если не указано иное
! width=30  | Обменный курс к евро
! width=120 | Год
|- style="display:none"
|Foo
|
|10
|10
|10-10-2000
|-
|  Бельгия
| style="background:#bfe4ff;"| 1593,81
|
| 9,49
| 1
| 1 сентября 2018
|-
| Болгария
| style="background:#bfe4ff;"| 397,97
| 780 левов
| 4,72 лева
| 1,83
| 1 января 2023
|-
| Хорватия
| style="background:#bfe4ff;"| 700
|
| 3,59
| 1
| 1 января 2023
|-
| Чешская Республика
| style="background:#bfe4ff;"| 714,60
| 17300 кроныKonečně rozhodnuto: Jaká bude minimální a zaručená mzda v roce 2023? — Podnikatel.cz
| 90,50 кроны
| 26,119
| 1 января 2023
|-
| Эстония| style="background:#bfe4ff;"| 725,00 (установлены почасовая и ежемесячная оплаты)
|
| 4,3
| 1
| 1 января 2023
|-
| Франция| style="background:#bfe4ff;"| 1539,42 (установлена почасовая оплата)
|
| 10,15
| 1
| 1 января 2020
|-
| Германия| style="background:#bfe4ff;"| 1584,00 (установлена почасовая оплата)
|
| 9,35
| 1
| 1 января 2020
|-
| Греция| style="background:#bfe4ff;"| 758,33 (650 в 14 платежей)
| 
| 3,94
| 1
| 1 февраля 2019
|-
| Венгрия| style="background:#bfe4ff;"| 579,38 (740,21 для квалифицированных специалистов)Január elsejétől 1334 forint a legkisebb óradíj a minimálbér, 1704 forint a garantált bérminimum esetébenSzakmunkás minimálbér 2023: mutatjuk, mennyi a 2023 szakmunkás minimálbér összege!
| 232 000 (260 000 для квалифицированных специалистов) форинтовJanuár elsejétől 1334 forint a legkisebb óradíj a minimálbér, 1704 forint a garantált bérminimum esetébenSzakmunkás minimálbér 2023: mutatjuk, mennyi a 2023 szakmunkás minimálbér összege!
| 1 334 (1 704 для квалифицированных специалистов) форинтов
| 374,02
| 1 января 2023
|-
| Ирландия| style="background:#bfe4ff;"| 1708,33 (установлена почасовая оплата)
|
| 10,10
| 1
| 1 января 2018
|-
| Латвия| style="background:#bfe4ff;"| 620,00Minimālās algas celšana no janvāra ietekmēs arī uzturlīdzekļu maksātājus un parādniekus / RakstsDarba devēji iebilst pret minimālās algas celšanu, nesaskaņojot to ar sociālajiem partneriem / Raksts
|
| 2,48
| 1
| 1 января 2023
|-
| Литва| style="background:#bfe4ff;"| 840,00
|
| 5,14
| 1
| 1 января 2023
|-
| Люксембург| style="background:#bfe4ff;"| 2141,99
|
| 12,38
| 1
| 1 января 2020
|-
| Мальта| style="background:#bfe4ff;"| 777,1 (установлена понедельная оплата)
|
| 4,24
| 1
| 1 января 2020
|-
| Нидерланды| style="background:#bfe4ff;"| 1653,60
|
| 9,54
| 1
| 1 января 2020
|-
| Польша| style="background:#bfe4ff;"| 742,54<ref name="eurostattable"/Minimalne wynagrodzenie w Polsce w 2023 roku — Trans Expert — profesjonalne wsparcie dla firm transportowychPłaca minimalna w 2023 r. Rząd zaskoczył ostateczną decyzją
| 3490 злотыхMinimalne wynagrodzenie w Polsce w 2023 roku — Trans Expert — profesjonalne wsparcie dla firm transportowychPłaca minimalna w 2023 r. Rząd zaskoczył ostateczną decyzją
| 22,80 злотогоMinimalne wynagrodzenie w Polsce w 2023 roku — Trans Expert — profesjonalne wsparcie dla firm transportowych
| 4,37
| 1 января 2023
|-
| Португалия| style="background:#bfe4ff;"| 886,7 (760 в 14 платежей)
| 
| 4,63
| 1
| 1 января 2023
|-
| Румыния| style="background:#bfe4ff;"| 605,45Cum va arăta salariul minim în 2023?! Românii se bucură de o majorare! — DailyBusiness.roSalariul minim crește la 3.000 de lei de la 1 ianuarie 2023/ Cât va lua angajatul în mână, dar și cei din construcții și agricultură — HotNews.ro
| 3000 леевCum va arăta salariul minim în 2023?! Românii se bucură de o majorare! — DailyBusiness.roSalariul minim crește la 3.000 de lei de la 1 ianuarie 2023/ Cât va lua angajatul în mână, dar și cei din construcții și agricultură — HotNews.ro
| 18,145 леев
| 4,63
| 1 января 2023
|-
| Словакия| style="background:#bfe4ff;" | 700,00Minimálna mzda 2023
|
| 4,023
| 1
| 1 января 2023
|-
| Словения| style="background:#bfe4ff;" | 1203,36
|
| 6,92
| 1
| 1 января 2023
|-
| Испания| style="background:#bfe4ff;" | 1166,67 (1000 в 14 платежей)
| 
| 7,82
| 1
| 1 января 2022
|-
| Республика Кипр| style="background:#bfe4ff;"| 940 (первые шесть месяцев работы 885)
|
| 6,0
| 1
| 1 января 2023
|}

 Страны ЕС, не имеющие установленного минимального размера оплаты труда 
   Австрия  Дания   Финляндия   Италия  Лихтенштейн  Швеция Величина МРОТ в Австралии 
Минимальный размер оплаты труда в Австралии — один из самый высоких в мире. С 1 июля 2019 года минимальный размер оплаты труда составляет 21,6 австралийских долларов в час и 740,8 в неделю (15,12 и 518,49 долларов США).

 Величина МРОТ в России Рост МРОТа с 2000 года в двух бывших республиках СССР: России и ЭстонииAmetiühingud ja tööandjad leppisid kokku miinimumpalga tõusu 725 euroni | Majandus | ERR

Величина МРОТ установлена Федеральным законом № 82-ФЗ от 19 июня 2000 года «О минимальном размере оплаты труда» и с 1 января 2018 года, согласно ст. 3 Федерального закона от 28.12.2017 N 421-ФЗ, составляет  в месяц, а с 1 мая 2018 года — . Исходя из этой суммы рассчитываются также пособия по временной нетрудоспособности в случае, если человек не имел стажа до получения больничного.

25 сентября 2014 года на заседании Правительства РФ в рамках формирования федерального бюджета принято предложение по увеличению минимального размера оплаты труда с 1 января 2015 года на уровень ожидаемой инфляции текущего года до  в месяц. В 2014 году МРОТ составлял ; таким образом, увеличение составило 7,4 %. С 1 июля 2016 года МРОТ был повышен до , указ был подписан 2 июня 2016 года.

С 1 мая 2018 года МРОТ был увеличен до , что довело его до 29 % от средней зарплаты в России. Это отношение (индекс Кейтца) немного выше пикового значения в 2009 году. Было очевидно на основе опыта изменений в 2007 году, что такое увеличение не окажет значительного влияния на экономику и не слишком улучшит социальное положение людей. Такой индекс Кейтца всё ещё является низким, если сравнивать, например, со странами ОЭСР, где в среднем это отношение не опускалось ниже 40 %.

С 1 мая 2018 года МРОТ составляет  () и (нетто, после вычета налога в 13 %)  (). С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда составляет  () и (нетто, после вычета налога в 13 %)  (). С 1 января 2020 года МРОТ составляет  () и (нетто, после вычета налога в 13 %)  (). С 1 января 2021 года МРОТ составляет  () и (нетто, после вычета налога в 13 %)  () Индекс Кейтца в России по состоянию на май 2020 года составляет около 23,9 % (в странах ОЭСР он, как правило, не опускается ниже 40 %) . С 1 января 2022 года МРОТ составляет  () и (нетто, после вычета налога в 13 %)  (). С 1 июня 2022 года МРОТ составляет  () и (нетто, после вычета налога в 13 %)  (). С 1 января 2023 года МРОТ составляет  () и (нетто, после вычета налога в 13 %)  ().МРОТ и прожиточный минимум в России с 1 января 2023 годаВ России с 2023 года увеличат МРОТ

Индекс Кейтца в России является одним из самых низких в мире. Это связано с тем, что в России МРОТ по закону приравнивается к прожиточному минимуму, а не к определённому проценту от средней зарплаты по стране, как в большинстве стран мира. Для большой эгалитарности общества МРОТ должен составлять как минимум  от средней зарплаты, а то и все 60 %, как во Франции, Словении и Португалии. Если по официальной статистике средняя зарплата в России на январь 2020 года составляет , то при индексе Кейтца  МРОТ составлял бы , что выше прожиточного минимума для города Москвы (). С 1 января 2021 года МРОТ составляет  в месяц или около 173 долларов США (142 евро), что ниже, чем в большинстве стран Латинской Америки  и ниже некоторых стран Африки Южнее Сахары, таких как, например, Габон (270 долларов), ЮАР (242,35 доллара) и Экваториальная Гвинея (224 доллара), не говоря уже об арабских странах Северной Африки Ливии (325 долларов) и Марокко (от 265 до 310 долларов). Парламентская фракция партии «Справедливая Россия» предложила законопроект, предусматривающий почасовую минимальную оплату труда в размере  в час и, кроме того, повышающие коэффициенты по территориальному, отраслевому и профессиональному принципам. Таким образом, при 40-часовой рабочей неделе и оплате  в час работник мог бы рассчитывать примерно на  в месяц — это существенно больше, чем МРОТ, установленный на сегодняшний день (). Однако инициатива не нашла поддержки среди других парламентских фракций, и законопроект не прошёл первое чтение. В начале 2019 года предложение председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова увеличить МРОТ до  было поддержано председателем комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославом Ниловым, однако это предложение было отклонено Госдумой.

В 2002 году академик РАН Р. И. Нигматулин писал:

Минимальная зарплата, по нормам ООН, должна быть не менее 3 долларов в час (в США — 5,5 доллара), что по покупательной способности обеспечивает оплату 10 тысяч киловатт-часов электроэнергии или 600 килограммов хлеба в месяц. А в соответствии с нашими ценами (60 копеек за киловатт-час и 10 рублей за килограмм хлеба) минимальная зарплата должна быть 6 тысяч рублей в месяц, а не 600.

 Величина МРОТ на Украине 
Согласно исследованию информационно-аналитического центра Info-Light, на Украине после экономического кризиса 1990-х годов и до 2015 года уровень минимальной заработной платы возрастал. Наибольший её прирост в долларовом эквиваленте произошёл в 2007 году — почти на 30 %. С тем, что в 2005—2008 и 2010—2014 гг. курс гривны был номинально стабилен, на начало 2014 года минимальная зарплата достигла — 152 доллара (1218 гривен при курсе 7,99 грн/долл). Однако за 2014 ситуация кардинально изменилась, и по состоянию на начало 2015 года минимальная заработная плата опустилась до 77 долларов, а 1 марта достигла минимального за 12 лет значения в валютном выражении — 43,8 доллара. С 1 января 2017 года минимальная заработная плата на Украине составляла 3200 грн (около 123 долларов по текущему курсу). С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда на Украине составлял 3724 гривен (около 137 $ или 116 € по текущему курсу). С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда на Украине составлял 4173 гривны (около 168,18 $ или 151,07 € по текущему курсу).

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда на Украине составляет 4723 гривны (около 200 долларов), что на 11,1 % больше, чем в 2019 году. С 1 сентября 2020 года минимальный размер оплаты труда на Украине составляет 5000 гривен (около 180 долларов).

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда на Украине составляет 6000 гривен (около 212 долларов). Индекс Кейтца по прогнозам в среднем за год составит 48 % (в ЕС колеблется от 45 % до 55 %). С 1 декабря 2021 года минимальный размер оплаты труда на Украине составляет 6500 гривен (около 237 долларов).

 Величина МРОТ в Швейцарии 
В Швейцарии нет единого для всей страны минимального размера оплаты труда. 18 мая 2014 года был проведен референдум о том что, надо ли установить минимальный размер оплаты труда в стране по часовой ставке в размере 22 франков в час. За введение МРОТ проголосовало 24 %, против — 76 %. Если бы МРОТ ввели, он бы стал самым высоким в мире. Есть мнение, что 90 % швейцарских рабочих уже получают заработную плату более 22 франков в час, но этого недостаточно для достойного уровня жизни, учитывая цены в Швейцарии. Однако кантон Невшатель ранее также проводил референдум на тему введения МРОТ в 2011 году, тогда большинство высказалось за эту идею. МРОТ был введён с 2017 года в кантонах Невшатель и Юра (второй по размеру в мире, 20 франков (18,53 евро) в час или около 3600 франков (3335,21 евро) в месяц), с 1 ноября 2020 года в кантоне Женева (самый высокий в мире, 23 франка (21,30 евро) в час или 4086 франков (3785,47 евро) в месяц) и с 1 января 2021 года в кантоне Тичино (третий по высоте в мире, 19,75 франка (18,29 евро) в час или около 3500 франков (3241,40 евро) в месяц).

 Величина МРОТ в Китае 
Китай не устанавливает единой минимальной заработной платы для всей нации. Вместо этого задача установления минимальной заработной платы делегируется местным органам власти. Каждая провинция, муниципалитет или регион устанавливает свою минимальную заработную плату в соответствии со своими местными условиями. Минимальная заработная плата делится на два вида: ежемесячная минимальная заработная плата применяется к работникам, занятым полный рабочий день, и почасовая минимальная заработная плата применяется к работникам, занятым неполный рабочий день. Варьируется от 1220 юаней или 12,5 юаней в час (191,35 или 1,96 долларов) в Хунане до 2590 юаней и 23 юаней в час (406,23 или 3,61 долларов) в Шанхае (самая высокая месячная минимальная заработная плата в КНР). В Пекине — самая высокая почасовая минимальная заработная плата в — 25,3 юаня в час (3,97 доллара). По состоянию на 2022 год минимальная месячная заработная плата в Шанхае, Гуандуне, Пекине, Чжэцзяне, Цзянсу, Тяньцзине, Шаньдуне, Фуцзяне, Хубэй и Хэнане превысила 2000 юаней (313,78 долларов). С 1 апреля 2019 минимальный размер оплаты труда в Шанхае для работников, занятых полный рабочий день составляет 2480 юаней (351 доллар) в месяц, тогда как для работников, занятых неполный рабочий день, 22 юаня (3,11 доллара) в час. В Китае с 1 января 2019 года зарплата менее 5000 юаней (707,64 долларов) в месяц не облагается подоходным налогом.

Минимальный размер оплаты труда в непризнанном государстве Тайвань с 1 января 2019 года составляет 23 100 тайваньских долларов в месяц и 150 в час (750 или 4,87 долларов). С 1 мая 2019 года минимальная заработная плата в Гонконге для работников, не являющихся иностранной домашней прислугой, составит 37,50 HK$ в час (4,78 $ в час).

 Величина МРОТ в ЮАР 
В ЮАР не было минимального размера оплаты труда. В ноябре 2018 года президент ЮАР подписан закон о минимальном размере оплаты труда. С 1 января 2019 года он составляет 20 рэнд в час и 3500 в месяц (1,38 или 242,35 долларов). Для сельскохозяйственных рабочих часовая ставка составляет 18 рэнд, а для домашних работников — 15 рэнд.

 Величина МРОТ в Латинской Америке 
Самый высокий минимальный размер оплаты труда в Латинской Америки (на 2019 год) — в Панаме — 744 долларов. Но в Панаме нет единой минимальной заработной платы для всех отраслей экономики. Указана самая высокая минимальная заработная плата в зависимости от типа выполняемой работы и в зависимости от района страны. Самый высокий, единый, действующий на всей территории страны минимальный размер оплаты труда в Латинской Америке (по состоянию на 2023 год) — в Коста-Рике — 352164,91 колон (608 долларов) , а самый низкий — в Венесуэле 7 000 000 VES (2,48 $).

 Величина МРОТ в Аргентине 
Минимальный размер оплаты труда с 1 декабря 2018 года составил 11 300 песо (295,37 долларов) (до вычета 14 % подоходного налога).

 Величина МРОТ в Боливии 

 Величина МРОТ в Бразилии 
С 1 апреля 2015 года  в Бразилии зарплата менее 1903,98 реал в месяц не облагается подоходным налогом.

 Величина МРОТ в Венесуэле 
{| class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="text-align:center"
! colspan=9 | Минимальный размер оплаты труда
|-
! Год! Минимальный размер оплаты труда, боливар в месяц, с сентября 2018 г. суверенный боливар! Дополнительные выплаты'! Всего в месяц! Минимальный размер оплаты труда в месяц в долларах США по курсу на 15 сентябри 2017 года! Номинальное изменение! Реальное изменение! Изменение в долларах США! Номинальное изменение в год'''
|-
| 1989
| 4000
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 1990
| 6000
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 1991
| 9000
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 1992
| 9000
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 1993
| 15000
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 1994
|15000
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 1995
| 15000
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 1996
| 20000
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 1997
| 75000
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 14/01/98
| 75000.00
| 81400.00
| 156400.00
|
|
|
|
|
|-
| 01/05/98
| 100000.00
| 81400.00
| 181400.00
|
|
| +16
|
|
|-
| 05/04/99
| 100000.00
| 105600.00
| 205600.00
| 518
| +13
|
|
| +31
|-
| 01/05/99
| 120000.00
| 105600.00
| 225600.00
| 560
| +10
| +8
| +8
| +24
|-
| 01/05/00
| 144000.00
| 105600.00
| 249600.00
| 528
| +11
| -6
| -6
| +11
|-
| 24/05/00
| 144000.00
| 127600.00
| 271600.00
| 571
| +9
| +8
| +8
| +20
|-
| 24/04/01
| 144000.00
| 145200.00
| 289200.00
| 563
| +6
| -4
| -1
| +28
|-
| 13/07/01
| 158400.00
| 145200.00
| 303600.00
| 579
| +5
| +1
| +3
| +12
|-
| 05/03/02
| 158400.00
| 162800.00
| 321200.00
| 457
| +6
| -4
| -21
| +18
|-
| 01/05/02
| 190080.00
| 162800.00
| 352880.00
| 489
| +10
| +5
| +7
| +22
|-
| 05/02/03
| 190080.00
| 213400.00
| 403480.00
|
| +14
| -10
|
| +33
|-
| 01/07/03
| 209080.00
| 213400.00
| 422480.00
|
| +5
| -4
|
| +20
|-
| 01/10/03
| 247104.00
| 213400.00
| 460504.00
|
| +9
| +4
|
| +30
|-
| 11/02/04
| 247104.00
| 271700.00
| 518804.00
|
| +13
| +4
|
| +29
|-
| 01/05/04
| 296524.80
| 271700.00
| 568224.80
|
| +10
| +5
|
| +41
|-
| 01/08/04
| 321235.20
| 271700.00
| 592935.20
|
| +4
| -0
|
| +40
|-
| 27/01/05
| 321235.20
| 323400.00
| 644635.20
| 304
| +9
| +1
|
| +40
|-
| 01/05/05
| 405000.00
| 323400.00
| 728400.00
| 356
| +13
| +9
| +17
| +28
|-
| 04/01/06
| 405000.00
| 369600.00
| 774600.00
| 360
| +6
| -2
| +1
| +31
|-
| 01/05/06
| 465750.00
| 369600.00
| 835350.00
| 391
| +8
| +5
| +9
| +15
|-
| 01/09/06
| 512325.00
| 369600.00
| 881925.00
| 378
| +6
| -3
| -3
| +21
|-
| 22/01/07
| 512325.00
| 413952.00
| 926277.00
| 257
| +5
| -2
| -32
| +20
|-
|  01/05/07
| 614790.00
| 413952.00
| 1028742.00
| 307
| +11
| +8
| +20
| +23
|-
| 22/01/08
| 614.79 
| 506.00 
| 1120.79 
| 250
| +9
| -10
| -19
| +27
|-
| 01/05/08
| 799.23 
| 506.00 
| 1305.23 
| 436
| +16
| +9
| +74
| +27
|-
| 26/02/09
| 799.23 
| 605.00 
| 1404.23 
| 275
| +8
| -13
| -37
| +25
|-
| 01/05/09
| 879.30 
| 605.00 
| 1484.30 
| 252
| +6
| +2
| -8
| +14
|-
| 01/09/09
| 967.50 
| 605.00 
| 1572.50 
| 300
| +6
| -2
| +19
| +20
|-
| 05/02/10
| 967.50 
| 715.00 
| 1682.50 
| 290
| +7
| -3
| -3
| +29
|-
| 01/03/10
| 1064.25 
| 715.00 
| 1779.25 
| 295
| +6
| +4
| +2
| +27
|-
| 01/05/10
| 1223.89 
| 715.00 
| 1938.89 
| 280
| +9
| +1
| -5
| +31
|-
| 25/02/11
| 1223.89 
| 836.00 
| 2059.89 
| 260
| +6
| -10
| -7
| +22
|-
| 01/05/11
| 1407.47 
| 836.00 
| 2243.47 
| 305
| +9
| +5
| +18
| +16
|-
| 01/09/11
| 1548.51 
| 836.00 
| 2384.51 
| 301
| +6
| -3
| -1
| +23
|-
| 17/02/12
| 1548.51 
| 990.00 
| 2538.51 
| 311
| +6
| -3
| +3
| +31
|-
| 01/05/12
| 1780.45 
| 990.00 
| 2770.45 
| 319
| +9
| +7
| +3
| +23
|-
| 01/09/12
| 2047.52 
| 990.00 
| 3037.52 
| 280
| +10
| +4
| -12
| +27
|-
| 06/02/13
| 2047.52 
| 1177.00 
| 3224.52 
| 170
| +6
| -6
| -39
| +35
|-
| 01/05/13
| 2457.02 
| 1177.00 
| 3634.02 
| 151
| +13
| +2
| -11
| +31
|-
| 01/09/13
| 2702.73 
| 1177.00 
| 3879.73 
| 109
| +7
| -9
| -28
| +28
|-
| 01/11/13
| 2973.00 
| 1177.00 
| 4150.00 
| 74
| +7
| -3
| -33
| +37
|-
| 06/01/14
| 3270.30 
| 1177.00 
| 4447.30 
| 73
| +7
| +0
| -1
| +46
|-
| 19/02/14
| 3270.30 
| 1397.00 
| 4667.30 
| 56
| +5
| +1
| -24
| +45
|-
| 01/05/14
| 4251.40 
| 1397.00 
| 5648.40 
| 84
| +21
| +8
| +52
| +55
|-
| 01/12/14
| 4889.11 
| 2095.50 
| 6984.61 
| 46
| +24
| -10
| -46
| +68
|-
| 01/02/15
| 5622.48 
| 2475.00 
| 8097.48 
| 45
| +16
| +2
| -2
| +82
|-
| 01/05/15
| 6746.98 
| 2475.00 
| 9221.98 
| 34
| +14
| -4
| -24
| +63
|-
| 01/07/15
| 7421.68 
| 2475.00 
| 9896.68 
| 21
| +7
| -11
| -39
| +75
|-
| 01/11/15
| 9648.18 
| 6750.00 
| 16398.18 
| 22
| +66
| +7
| +4
| +190
|-
| 11/02/16
| 9648.18 
| 7965.00 
| 17613.18 
| 18
| +7
| -26
| -18
| +118
|-
| 01/03/16
| 11577.81 
| 13275.00 
| 24852.81 
| 24
| +41
| +28
| +32
| +207
|-
| 01/05/16
| 15051.17 
| 18585.00 
| 33636.17 
| 31
| +35
| -13
| +31
| +265
|-
| 01/08/16
| 15051.17 
| 42480.00 
| 57531.17 
| 59
| +71
| -6
| +89
| +481
|-
| 01/09/16
| 22576.73 
| 42480.00 
| 65056.73 
| 65
| +13
| +7
| +11
| +557
|-
| 01/11/16
| 27092.10 
| 63720.00 
| 90812.10 
| 59
| +40
| +24
| -9
| +454
|-
| 01/01/17
| 40638.15 
| 63720.00 
| 104358.15 
| 34
| +15
| -12
| -43
| +536
|-
| 01/03/17
| 40638.15 
| 108000.00 
| 148638.15 
| 35
| +42
| +16
| +3
| +498
|-
| 01/05/17
| 65021.04 
| 135000.00 
| 200021.04 
| 47
| +35
| +4
| +36
| +495
|-
| 01/07/17
| 97531.56 
| 153000.00 
| 250531.56 
| 32
| +25
| -13
| -31
| +645
|-
| 01/09/17
| 136544.18 
| 189000.00 
| 325544.18 
| 18
| +30
| -24
| -45
| +400
|-
| 01/11/17
| 177507.44 
| 279000 
| 456507.43 
| 4.70
| +40.23
| -43.17
| -57.95
| +402.69
|-
| 01/01/18
| 248510.42 
| 549000 
| 797510.42 
| 3.38
| +74.70
| -54.85
| -27.99
| +664.21
|-
| 01/03/18
| 392646.46 
| 915000 
| 1307646.46 
| 5.54
| +63.95
| -31.78
| 63.80
| +779.68
|-
| 01/05/18
| 1000000 
| 1555500 
| 2555500 
| 2.04
| +95.44
| -46.83
| -63.21
| +1177.62
|-
| 01/07/18
| 3000000 
| 2196000 
| 5196000 
| 1.53
| +103.33
| -10.32
| -25.15
| +1973.99
|-
| 01/09/18
| 1800 Ejecutivo fija salario mínimo de los venezolanos en Bs.S 1.800 , Центральный банк Венесуэлы
| 180 
| 1980 
| 9.23
| 3710.62
| 189.77
| 1556.86
| 60721.24
|-
| 01/12/18
| 4500 
| 450 
| 4950 
| 6.78
| 150.00
| -74.58
| -26.53
| 108331.97
|-
| 14/01/2019
| 18000 
| 1800 
| 19800 
| 5.46
| 300
|
| 7.52
| 248172.60
|-
| 16/04/2019
| 40000 
| 25000 
| 65000 
| 7
|
|
|
|
|-
| 01/10/2019Ingreso mínimo en Venezuela subió a 15 dólares tras aumento de 361 % | AFP.com
| 150000 
| 150000 
| 300000 
| 4.99
|
|
|
|
|-
| 01/01/2020
| 250000 
| 200000 
| 450000 
| 3.51
|
|
|
|
|-
| 01/05/2020
| 400000 
| 400000 
| 800000 
| 2.39
|
|
|
|
|-
| 01/11/2020«Retroactivo al 1ro de noviembre»
| 1200000 
| 1200000 
| 2400000 
| 1.16
|
|
|
|
|-
| 01/05/2021
| 7000000 
| 3000000 
| 1000000 
| 2.48
|
|
|
|
|-
| 01/10/2021
| 7.00 
| 3.00 
| 10.00 
| 2.38
|
|
|
|
|-
| 15/03/2022
| 130.00 
| 45.00 
| 175.00 
| 40.00
|
|
|
|
|-
|}

 Величина МРОТ в Гондурасе 
Минимальный размер оплаты труда в Гондурасе варьируется в зависимости от сектора и количества работников. С 1 июля 2021 года минимальный размер оплаты труда составляет от 7033,88 лемпиры (292,27 $) (29,31 лемпиры, 1,21 $ в час) в сельском и лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве в компаниях с 1—10 работниками и до 13346,47 лемпиры (554,57 $) (55,61 лемпиры, 2,30 $ в час) в финансовой сфере и недвижимости в компаниях с 151 и более работниками.

 Величина МРОТ в Колумбии 

 Величина МРОТ в Перу 

 Величина МРОТ в Чили 

В Чили действует прогрессивная шкала налогообложения. По состоянию на январь 2018 года зарплата менее 634 756,50 песо в месяц не облагается подоходным налогом. В Чили — 45 часовая рабочая неделя. По состоянию на 2021 год Чили — вторая сверху страна с самым высоким минимальным размером оплаты труда в Южной Америке. Выше МРОТ только в Уругвае — 423 доллара США в месяц. С 1 мая 2021 года минимальный размер оплаты труда в Чили составляет 337 000 песо (414,06 $) в месяц. Но это сравнение может ввести в заблуждение, потому что в каждой стране стоимость жизни разная, как и максимальное количество рабочих часов работы в неделю. По индексу бигмака, на МРОТ в Чили можно купить больше всего «биг маков» в Южной Америке или 108 в месяц. За Чили следует Эквадор, где на МРОТ можно купить 90 «биг маков», лишь затем следует Уругвай, где на МРОТ можно купить 88 «биг маков» в месяц.

 Величина МРОТ в Эквадоре 

В Эквадоре — 40-часовая рабочая неделя. По состоянию на 2021 год Эквадор — третья сверху страна с самым высоким минимальным размером оплаты труда в Южной Америке. Выше МРОТ только в Чили — 441 доллар США и Уругвае — 423 доллара США в месяц. Но это сравнение может ввести в заблуждение, потому что в каждой стране стоимость жизни разная, как и максимальное количество рабочих часов работы в неделю. По индексу бигмака на МРОТ в Чили можно купить больше всего «биг маков» в Южной Америке или 108 в месяц. За Чили следует Эквадор, где можно на МРОТ купить 90 «биг маков», лишь затем следует Уругвай, где можно на МРОТ купить 88 «биг маков» в месяц. С другой стороны, рабочему в Венесуэле потребовалось бы почти девять месячных МРОТ, чтобы купить один единственный «биг мак». Чтобы минимальная зарплата была сопоставимой в разных странах, необходимо уравнять рабочие часы, поскольку не у всех одинаковая максимальная рабочая неделя. Этот показатель важен, потому что он позволяет узнать реальную стоимость найма работника для компании. Если учесть, что в Эквадоре 40-часовая рабочая неделя, в Эквадоре — самый высокий минимальный размер оплаты труда в Южной Америке с учётом отработанных часов в неделю. Так, в Южной Америке есть страны, где люди работают более 40 часов в неделю, например Колумбия, где люди работают 48 часов в неделю, а минимальная заработная плата составляет лишь 261 доллар США. Также в Аргентине, Перу, Боливии и Парагвае люди работают 48 часов в неделю, в Чили еженедельные рабочие часы составляют 45 часов, а в Уругвае — от 44 до 48 часов в неделю. С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда в Эквадоре составляет 425 $. Увеличение МРОТ до 425 долларов США имеет реальный эффект для 450 000 человек из 8,3 миллиона человек экономически активного населения Эквадора. Это связано с тем, что около 384 204 человек не имеют работы, а 2 миллиона человек имеют неполную занятость, которые зарабатывают меньше МРОТа в месяц. Ещё 2,3 миллиона человек не работают полностью, что означает, что они зарабатывают меньше МРОТа в месяц и не хотят или не могут работать, чтобы заработать больше. При полной занятости 2,2 миллиона человек зарабатывают больше минимальной заработной платы, поэтому они не получают выгоды от повышения. Из 2,7 миллиона человек, которые вносят взносы в систему социального обеспечения, 450 000 человек работают за МРОТ, который на 2021 год составляет 400 долларов США в месяц, из них 60 % мужчины.

 Величина МРОТ в Уругвае 
Минимальный размер оплаты труда в Уругвае один из самых высоких в Латинской Америки. Минимальный размер оплаты труда вырос на 10 % в номинальном выражении 1 января 2017 года и на 9,5 % 1 январе 2018 года и составил $U13430 ($416,06). 1 января 2020 года он составил $U16300 ($438,47). Минимальный размер оплаты труда вырос на 55,5 % с 2005 года. С 1 января 2021 года он составил $U17930 ($423,33). С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда вырос на 24,06 %, до $U19364 ($434,14). С 1 января 2023 минимальный размер оплаты труда составляет $U17930 ($532,57).

 Список стран по минимальному размеру оплаты труда 

 См. также 
 Безусловный базовый доход
 Потребительская корзина
 Прожиточный минимум
 Минимальный размер оплаты труда в России
 Средний размер оплаты труда

 Примечания 

 Литература 
 Burkhauser, R. V. (2014). Why minimum wage increases are a poor way to help the working poor'' (No. 86). IZA Policy Paper, Institute for the Study of Labor (IZA).

Ссылки 

 Конвенция об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (конвенция МОТ № 131)
 Минимальный размер оплаты труда в РФ
 Basic Income Earth Network (BIEN)

 Basic Income Studies: An International Journal of Basic Income Research
 «Social minimum» in the Stanford Encyclopedia of Philosophy

 Basic Income Studies:How it could be organised, Different Sugesstions

 Resource Guide on Minimum Wages от Международная организация труда (агентство ООН)
 Национальная минимальная заработная плата (Великобритания) с официального веб-сайта правительства Великобритании
 Find It! By Topic: Wages: Minimum Wage Министерство труда США
 Characteristics of Minimum Wage Workers: 2009 Министерство труда США, Бюро статистики труда
 История изменений в законе о минимальной заработной плате Департамент США по труду
 Влияние минимальной заработной платы на занятость и семейный доход Управление Конгресса США по бюджету
 Инфляция и реальная минимальная заработная плата: информационный бюллетень  Congressional Research Service (англ.) 
 Минимальная заработная плата в Центральной и Восточной Европе База данных Центральной Европы
 Цены и заработная плата — research guide at the University of Missouri libraries
  Вопросы о минимальной заработной плате от AFL-CIO
 Руководство по минимальной заработной плате от Economic Policy Institute (англ.) 
 Минимальная заработная плата в размере $15: как пищевая промышленность могла корректироваться без исчезновения рабочих мест от Political Economy Research Institute, January 2015 (англ.).
  Reporting the Minimum Wage из Института Катона

 Экономические эффекты минимальной заработной платы из Института Show-Me Institute (англ.)

 Economics in One Lesson: The Lesson Applied, Chapter 19: Minimum Wage Laws по Генри Хэзлитт

 
Трудовое право
Экономические показатели